Peaches – kanadyjska piosenkarka
 Peaches – piosenka zespołu The Stranglers
 Peaches – irlandzka komedia z roku 2000
Peaches - singiel Justina Biebera z albumu „Justice”.